Княжа-Арена:
 Княжа-Арена — футбольный стадион в Счастливом (Киевская область), домашняя арена футбольного клуба «Арсенал-Киев».
 Княжа-Арена — предыдущее название стадиона «Лафорт Арена», на котором проводит свои домашние матчи футбольный клуб «Львов».